Rafael Campo ist der Name folgender Personen:

* Rafael Campo (Dichter) (* 1964), US-amerikanischer Dichter
 Rafael Campo Pomar (1813–1890), 1856/1857 Präsident von El Salvador